Novate puede referirse a:

 Novate Mezzola, localidad y comuna italiana de la provincia de Sondrio, región de Lombardía, Italia.
 Novate Milanese, localidad y municipio italiano de la provincia de Milán, región de Lombardía, Italia.